Boys Don't Cry (álbum), álbum da banda inglesa The Cure, 1979
 "Boys Don't Cry" (canção), canção-título deste álbum
 Boys Don't Cry (filme), filme com Hilary Swank, 1999
 "Boys Don't Cry" (canção de Anitta), 2022

Ou ainda:
"Bois Don't Cry" - canção da banda brasileira Mamonas Assassinas

Desambiguação